Name server
 NS record DNS record típus 
 Namespace
 ns (simulator)
 Netscape
 Nemzetiszocializmus
 Nederlandse Spoorwegen
 Norfolk Southern Railway
 nanosecundum